Зезин — фамилия; имеет женскую форму Зезина.
 Зезин, Александр Борисович (1939—2015) — советский и российский физикохимик.
 Зезин, Евгений Кириллович (род. 1976) — российский футболист.
 Зезин, Никита Николаевич (род. 1959) — российский учёный-растениевод, член-корреспондент РАН (2022).